Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1965 года прошёл 6—7 февраля в Оулу (Финляндия). В нём приняли участие 34 спортсменки из 12 стран. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций.

Результаты 

nc — не отобралась на заключительную дистанцию

* с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Февраль 1965 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Оулу
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин